Andrzej Jarecki – dramaturg, krytyk teatralny i tłumacz
 Bogusław Jarecki – jeździec, trener, olimpijczyk 
 Franciszek Jarecki – pilot wojskowy 
 Henryk Jarecki – kompozytor, dyrygent i pedagog 
 Jacek Jarecki – koszykarz 
 Kazimierz Jarecki – naukowiec romanista, publicysta 
 Marian Jarecki – inżynier leśnictwa, regionalista 
 Piotr Jarecki –  biskup rzymskokatolicki 
 Stanisław Jarecki – działacz niepodległościowy, członek PPS, wojewoda 
 Stanisław Jarecki – muzyk, etnograf 
 Tadeusz Jarecki – kompozytor, dyrygent i publicysta 
 Aleksander Heiman-Jarecki – przemysłowiec, działacz społeczny, senator
 Jarecki – raper